Les matchs d'exhibition se sont tenus au Centro Deportivo Chapultec, situé sur la colline de Chapultepec, sur terre battue, du  au  novembre.

Seuls les amateurs ont été autorisés à concourir. Les médailles n'ont pas été comptabilisées dans le classement officiel des pays.

Podiums

Simple messieurs 
Deux matchs ont été organisés au premier tour : Ingo Buding bat Joaquín Loyo Mayo (6-4, 6-3) et Pancho Guzmán bat Juan-Manuel Brito (6-4, 6-3).

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique